Bremgarten, commune suisse du canton d'Argovie, dans le district de Bremgarten
 Bremgarten bei Bern, commune suisse du canton de Berne
 Bremgarten, ancienne commune suisse du canton de Berne, intégrée en 1880 à Kirchlindach.
 Circuit de Bremgarten, circuit routier de 7,28 km situé à Bremgarten bei Bern, en Suisse.
 Base aérienne 136 Bremgarten, ancienne base de l'Armée de l'air française située en Allemagne.
Homonymie de toponyme